Уленты́ () — село в Ерейментауском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Улентинского сельского округа. Код КАТО — 114653100.

География 
Село расположено в юго-восточной части района, на расстоянии примерно 43 километров (по прямой) к востоку от административного центра района — города Ерейментау.

Абсолютная высота — 299 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +4,1°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +20,4°С. Среднемесячная температура января составляет около -14,7°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 390 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по август.

Ближайшие населённые пункты: станция Уленты — на юге.

Южнее села проходит железная дорога «Ерейментау — Шидерты».

Население 
В 1989 году население села составляло 1563 человека (из них казахи — 73 %).

В 1999 году население села составляло 1122 человека (576 мужчин и 546 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 946 человек (493 мужчины и 453 женщины).

Улицы 

 ул. Бейбитшилик
 ул. Богенбай батыра
 ул. Достык
 ул. им. Алии Молдагуловой
 ул. им. Капбас Жаниева
 ул. Маншук Маметовой
 ул. Тауелсиздик
 ул. Тын

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Ерейментауского района